

Мурашово — село, Бердюзький район, Тюменська область
 Мурашово — присілок, Щучанський район, Курганська область